Чемпионат России по лёгкой атлетике 2002 года проводился 11—14 июля в Чебоксарах на Республиканском стадионе «Олимпийский». Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат Европы по лёгкой атлетике, прошедший 6—11 августа в немецком Мюнхене. В чемпионате приняли участие более 800 спортсменов из 70 регионов страны. На протяжении 4 дней было разыграно 42 комплекта медалей.

Большая часть ведущих спортсменов прошла отбор в сборную по итогам других стартов (международных и российских), в связи с чем во многих видах в отсутствие лидеров наблюдался невысокий уровень результатов.

В секторе для метания молота у мужчин два участника показали броски за 80 метров: ставший чемпионом Илья Коновалов и, несмотря на травму, Алексей Загорный.

Специалист в беге на 800 метров Юрий Борзаковский в соответствии с планом подготовки к Олимпийским играм 2004 года пробовал свои силы на дистанции вдвое короче. Заняв в финале второе место (46,00), он в итоге отобрался на чемпионат Европы как в индивидуальный вид, так и в эстафету.

Вторые результаты сезона в Европе установили в своих видах прыгун с шестом Василий Горшков (5,80 м) и бегунья на длинные дистанции Людмила Бикташева (10 000 м — 31.23,15).

На протяжении 2002 года в различных городах были проведены также чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 17—18 февраля — зимний чемпионат России по спортивной ходьбе (Адлер)
 23—24 февраля — зимний чемпионат России по длинным метаниям (Адлер)
 2—3 марта — чемпионат России по кроссу (весна) (Кисловодск)
 30 марта — чемпионат России по горному бегу (вверх) (Кисловодск)
 21 апреля — чемпионат России по бегу на 50 км и 100 км (Черноголовка)
 10—11 мая — чемпионат России по суточному бегу по стадиону (Москва)
 18 мая — чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) (Токсово)
 19 мая — чемпионат России по марафону (Москва)
 25—26 мая — чемпионат России по спортивной ходьбе (Чебоксары)
 14 сентября — чемпионат России по полумарафону (Новосибирск)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 
Зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 2002 прошёл 17—18 февраля в Адлере. Мужчины соревновались на дистанциях 20 км и 35 км, женщины — на 20 км.

Мужчины

Женщины

Зимний чемпионат России по длинным метаниям 
Зимний чемпионат России по длинным метаниям 2002 прошёл 23—24 февраля в Адлере на стадионе «Юность-2001». В программе соревнований были представлены метание диска, метание молота и метание копья. После установления 2 неделями ранее высокого личного рекорда 83,43 м Алексей Загорный подтвердил свой класс и на зимнем чемпионате страны, выиграв метание молота с результатом мирового класса 81,94 м. В метании копья несколько неожиданно чемпионом стал 19-летний Александр Иванов, выигравший дуэль у рекордсмена России Сергея Макарова. Оба атлета показали результаты за 80 метров.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по кроссу (весна) 
Весенний чемпионат России по кроссу состоялся 2—3 марта 2002 года в Кисловодске, Ставропольский край. Были разыграны 4 комплекта наград. Мужчины соревновались на дистанциях 4 км и 12 км, женщины — 4 км и 6 км. Виктория Климина стала двукратной победительницей чемпионата, не оставив шансов соперницам в обоих забегах.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по горному бегу (вверх) 
III чемпионат России по горному бегу (вверх) состоялся 30 марта 2002 года в Кисловодске, Ставропольский край. Участники выявляли сильнейших на трассе, проложенной на склоне горы Большое Седло. На старт вышли 42 участника (34 мужчины и 8 женщин) из 21 региона России.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по бегу на 50 и 100 км 
Чемпионат России по бегу на 50 и 100 километров прошёл 21 апреля в подмосковном городе Черноголовка. На старт вышли 107 легкоатлетов (86 мужчин и 21 женщина). В мужском забеге на 100 км 6 человек пробежали быстрее 7 часов, а чемпиона Валерия Синюшкина и серебряного призёра Игоря Тяжкороба разделили всего 18 секунд.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по суточному бегу по стадиону 
Чемпионат России по суточному бегу по стадиону прошёл 10—11 мая на стадионе «Октябрь» в Москве в рамках XI сверхмарафона «Сутки бегом». На старт вышли 64 легкоатлета из 22 регионов страны (53 мужчины и 11 женщин).

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) 
IV чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) состоялся 18 мая 2002 года в посёлке Токсово, Ленинградская область. На старт вышли 18 участников (14 мужчин и 4 женщины) из 7 регионов страны.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по марафону 
Чемпионат России по марафону 2002 состоялся 19 мая в Москве в рамках VI Московского марафона «Лужники».

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по спортивной ходьбе 
Чемпионат России по спортивной ходьбе 2002 года прошёл 25—26 мая в Чебоксарах. Были разыграны 3 комплекта медалей на олимпийских дистанциях 20 км у мужчин и женщин и 50 км у мужчин. Трасса была проложена по набережной залива реки Волги. Соревнования являлись финальным этапом отбора в сборную России по ходьбе на чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Победительница женского захода, Елена Николаева, стала автором лучшего результата сезона в мире, показав на финише время 1:27.02. А на мужских 50 км первые четыре финишировавших спортсмена заняли аналогичные места и в мировом топ-листе года.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по полумарафону 
Чемпионат России по полумарафону 2002 состоялся 14 сентября в Новосибирске в рамках V Новосибирского полумарафона памяти Александра Раевича. Забеги завершились полным триумфом стайеров из Чувашии, завоевавших 5 медалей из 6 разыгрывавшихся. Ещё одну, «серебро» среди мужчин, завоевал 17-летний Евгений Рыбаков, показавший при этом отличное время (1:04.59) и уступивший всего 5 секунд победителю.

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в чемпионате Европы 
По итогам чемпионата и иных отборочных турниров, с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Мюнхене вошли 93 легкоатлета:

Мужчины

100 м: Сергей Бычков, Александр Смирнов, Александр Рябов.
200 м: Олег Сергеев, Сергей Блинов.
Эстафета 4х100 м: Сергей Бычков, Олег Сергеев, Александр Смирнов, Сергей Блинов, Александр Рябов.
400 м: Андрей Семёнов, Юрий Борзаковский, Евгений Лебедев.
Эстафета 4х400 м: Андрей Семёнов, Юрий Борзаковский, Евгений Лебедев, Олег Мишуков, Руслан Мащенко, Борис Горбань.
800 м: Дмитрий Богданов, Рамиль Ариткулов.
5000 м: Михаил Егинов — имел освобождение от отбора.
10 000 м: Дмитрий Максимов — имел освобождение от отбора.
3000 м с препятствиями: Роман Усов.
110 м с барьерами: Андрей Кислых.
400 м с барьерами: Руслан Мащенко, Борис Горбань — позднее снялся с турнира.
Прыжок в высоту: Ярослав Рыбаков, Павел Фоменко.
Прыжок с шестом: Василий Горшков, Павел Герасимов.
Прыжок в длину: Данил Буркеня, Дмитрий Митрофанов, Владимир Малявин.
Тройной прыжок: Алексей Мусихин, Игорь Спасовходский.
Метание диска: Дмитрий Шевченко — имел освобождение от отбора.
Метание молота: Илья Коновалов, Алексей Загорный, Вадим Херсонцев.
Метание копья: Сергей Макаров — имел освобождение от отбора, Александр Иванов.
Десятиборье: Лев Лободин, Александр Погорелов — имели освобождение от отбора.
Ходьба 20 км: Андрей Стадничук, Виктор Бураев, Владимир Андреев.
Ходьба 50 км: Алексей Воеводин, Юрий Андронов, Герман Скурыгин.

Женщины

100 м: Марина Кислова, Наталья Игнатова, Лариса Круглова.
200 м: Ирина Хабарова, Юлия Табакова.
Эстафета 4х100 м: Марина Кислова, Ирина Хабарова, Юлия Табакова, Наталья Игнатова, Лариса Круглова.
400 м: Олеся Зыкина, Анастасия Капачинская, Татьяна Левина.
Эстафета 4х400 м: Олеся Зыкина, Наталья Назарова, Анастасия Капачинская, Татьяна Левина, Наталья Антюх, Юлия Печёнкина, Екатерина Бахвалова.
800 м: Ирина Мистюкевич — имела освобождение от отбора, Ольга Распопова, Светлана Черкасова.
1500 м: Татьяна Томашова, Екатерина Пузанова.
5000 м: Ольга Егорова, Елена Задорожная — имели освобождение от отбора, Лилия Волкова.
10 000 м: Людмила Бикташева, Галина Александрова, Алёна Самохвалова.
Марафон: Ирина Тимофеева, Ирина Сафарова, Лидия Василевская, Алина Иванова, Татьяна Золотарёва.
100 м с барьерами: Светлана Лаухова, Мария Коротеева.
400 м с барьерами: Юлия Печёнкина — имела освобождение от отбора, позднее снялась с турнира, Екатерина Бахвалова.
Прыжок в высоту: Марина Купцова, Ольга Калитурина, Виктория Серёгина.
Прыжок с шестом: Светлана Феофанова — имела освобождение от отбора, Елена Исинбаева, Елена Белякова.
Прыжок в длину: Татьяна Котова — имела освобождение от отбора, Ирина Мельникова, Ольга Рублёва.
Тройной прыжок: Анна Пятых — имела освобождение от отбора, Ирина Васильева, Елена Олейникова.
Толкание ядра: Светлана Кривелёва, Ирина Коржаненко.
Метание диска: Наталья Садова — имела освобождение от отбора.
Метание молота: Ольга Кузенкова, Алла Давыдова, Елена Таурьянина.
Метание копья: Татьяна Шиколенко.
Семиборье: Светлана Соколова.
Ходьба 20 км: Олимпиада Иванова, Елена Николаева, Наталья Федоськина.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2002

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Июль 2002 года
Чемпионаты России в 2002 году
Спортивные соревнования в Чебоксарах
2002 год в лёгкой атлетике
2000-е годы в Чувашии